Arnaud Cordier, Frans dammer
 Baude Cordier, Frans componist
 Georges Cordier, Belgisch syndicalist en politicus
 Ignace Cordier de Roucourt, Zuid-Nederlandse edelman
 Ives Cordier, Belgisch voetballer
 Jean Cordier, Zuid-Nederlands zanger en geestelijke
 John Cordier, Belgisch ondernemer en politicus
 Mathurin Cordier, Frans grammaticus, theoloog en kerkhervormer
 Michael Cordier, Belgisch voetballer
 Noëlle Cordier, Frans zangeres
 Yves Cordier, Frans triatleet

Zie ook 
 De Cordier (doorverwijspagina)